Ваде:

 Ваде (Вади) — в древнегерманской мифологии великан сверхъестественной силы, сын Вилькинуса и русалки Вахильды, отец Веланда-кузнеца и его искусников-братьев.
 Ваде, Жан-Жозеф (1720—1757) — французский поэт-песенник и драматург.

См. также 
 Уэйд (англ. Wade)

Примечания